Ulm (Arkansas), plaats in de staat Arkansas van de Verenigde Staten
 Ulm (Baden-Württemberg), een stad  in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 SSV Ulm 1846, een voetbalclub in de stad Ulm
 12111 Ulm, een asteroïde vernoemd naar de stad Ulm
 Universiteit van Ulm, een universiteit in de stad Ulm
 Ulm (Hessen), een plaats in de gemeente Greifenstein in de Duitse deelstaat Hessen
 Ulm (Montana), plaats in de staat Montana in de Verenigde Staten

 ULM - Ultralicht motorluchtvaartuig - ultralicht motorvliegtuig